Pallavolo femminile ai XV Giochi panamericani
Pallavolo maschile ai XV Giochi panamericani